Dit artikel beschrijft de prestaties van de Italiaanse voetbalclub AC Milan in het seizoen 1990/91, waarin de club de voor de tweede keer op rij de wereldbeker voor clubs veroverde.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Mediolanum
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Serie A

Eindstand

1. AC Milan plaatste zich voor de UEFA Cup maar was voor een jaar geschorst door de UEFA vanwege het gedrag tijdens de Europacup I-wedstrijd tegen Marseille uit het voorgaande seizoen.

Afbeeldingen

Externe link 
 Officiële site

1990
Italiaanse voetbalclub 1990/91